Ха́уккаваа́ра () — посёлок в Лахденпохском районе Республики Карелия, административно относится к Хийтольскому сельскому поселению.

Общие сведения 
Расположен на берегу реки Кокколанйоки.

Через посёлок проходит железная дорога Хийтола — Суоярви, образуя на переезде с автодорогой  (Хийтола — Алхо) остановочный пункт 176 км, некогда бывший станцией. До 1927 года от станции отходила узкоколейная ветка на Пеконлахти.

В шести километрах от посёлка проходит трасса  («Сортавала»). Расстояние до районного центра Лахденпохья — 52 км.

С финского языка название посёлка переводится как «Ястребиная гора».

Население

Примечания 

Населённые пункты Лахденпохского района